Rinsche ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Rinsche (1885–1948), deutscher Heimatdichter
 Günter Rinsche (1930–2019), deutscher Volkswirt und Politiker (CDU)
 Luise Rinsche (1894–1977), deutsche Politikerin (SPD)